Републиканска странка се може односити на:

Републиканска странка (САД)
Југословенска републиканска странка
Републиканска странка (Србија)